Ibrahim Abu-Lughod (1929-2001), sociologue et historien palestinien ;
 Janet Abu-Lughod (1928-2013), sociologue américaine ;
 Lila Abu-Lughod (née en 1952),  anthropologue palestino-américaine ;
 Reem Abu Lughod, professeur de justice criminelle à l'Université de Californie ;
 Tareq Abu-Lughod, fondateur et président de Media Arab Network, réseau régional de production, de distribution et de diffusion de contenus audiovisuels ; fondateur également de Istikana, équivalent arabe de Netflix, une plateforme VOD (Vidéo à la demande) pour le cinéma indépendant dans le monde arabe.

Entreprise 
 Abu-Lughod Studios, maison de production et de distribution de films, fondée par Tareq Abu-Lughod et faisant partie de Media Arab Network

Références 

Homonymie de patronyme